La valle dell'orso – film del 1966 diretto da Joseph Pevney
La valle dell'orso – romanzo fantasy del 1974 di Richard Adams